Stangendorf kan syfta på följande platser:

Polen 

 Stępień, ort, Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat braniewski,

Tjeckien 

 Vendolí, ort, Pardubice, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar